José Fernández – kubański baseballista
 José Fernández – chilijski piłkarz
 José Fernández – peruwiański piłkarz, ur. 1939
 José Carlos Fernández – boliwijski piłkarz, ur. 1971
 José Carlos Fernández – peruwiański piłkarz, ur. 1983